Đilas ist der Familienname folgender Personen:

 Dragan Đilas (* 1967), serbischer Politiker und Bürgermeister von Belgrad
 Milovan Đilas (1911–1995), jugoslawischer Politiker, Schriftsteller und Dissident
 Vladimir Đilas (* 1983), serbischer Fußballspieler

Dilas ist der Name des folgenden Unternehmens:

 Dilas Diodenlaser Deutsches Unternehmen der Lasertechnik